Черново́л () — украинская фамилия. Известные носители:

 Черновол, Андрей Вячеславович (род. 1962) — украинский политик, медик и преподаватель, сын Вячеслава Черновола.
 Черновол, Вячеслав Максимович (1937—1999) — диссидент, журналист, один из основателей Народного руха Украины.
 Черновол, Геннадий Сергеевич (род. 1976) — казахстанский легкоатлет, спринтер.
 Черновол, Георгий Андреевич (род. 1937) — российский дипломат.
 Черновол, Любовь Григорьевна (более известна под фамилией Румянцева; 1943—2020) — советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Белорусской ССР.
 Черновол, Михаил Иванович (род. 1950) — украинский учёный и политик.
 Черновол, Тарас Вячеславович (род. 1964) — украинский политический деятель, сын Вячеслава Черновола.
 Черновол, Татьяна Николаевна (род. 1979) — украинский журналист, общественный деятель.

См. также